Bema (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Sondrio
Bema (motorfiets), een Nederlands motorfietsmerk uit de jaren vijftig
Bema (bouwkunde), een verhoogd vloergedeelte in een oude christelijke kerk
Bema (geslacht), een geslacht van vlinders
Béma, een gemeente (commune) in de regio Kayes in Mali